A-ліга 2019 — 30-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона втретє поспіль здобула Судува.

Клуби

Регулярний чемпіонат

Результати 
1-14 тури 

15-28 тури

Чемпіонський раунд

Результати

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3/9 листопада 2019

|}

Примітки

Посилання 
 «А» Ліга Литви
 А ліга на soccerway 

2019
Литва
2019 у литовському спорті